Emulzija ribljeg ulja ili jecoris olei emulsio služi za prevenciju rahitisa.

Sastav 
Supstance koje ulaze u njen sastav su:
 Jecoris oleum 40g (delujuća supstanca)
 Methylcelulosum20 20g
 seu Polysorbatum20 20g (sredstvo za povećanje viskoziteta)
 Benzaldehydum 0.1ml (pomoćna supstanca)
 Chloroformium 0.2ml (pomoćna supstanca)
 Acidum citricum 1.0g (korigens ukusa)
 Sirupus simplex 10g (korigens ukusa)
 Aqua purificata ad 100.0g (rastvarač i konstituens)

Izrada, upotreba i čuvanje 
Pravi se tako što se u homogenu disperziju metilceluloze i ribljeg ulja, postepeno i uz snažno mešanje dodaje mešavina limunske kiseline, običnog sirupa i prečišćene vode. Na kraju se doda rastvor benzaldehida u hloroformu i nastavi mešanje do nastanka homogene emulzije. Ukoliko se za izradu koristi polisorbat 20, treba ga rastvoriti u vodenoj fazi i prema navedenom postupku pripremiti emulziju. Upotrebljava se 1-3 kašike dnevno, a čuva se u dobro zatvorenoj posudi, zaštićeno od svetlosti.

Reference